King and Queen (beeldhouwwerk) - kunstwerk van Henry Moore
 King and Queen (single) - single van Beau Monga
 King and Queen County - county in Virginia, Verenigde Staten

 King & Queen - album van Otis Redding
 King & Queen (band) - eurobeatgroep

Zie ook:
 Kings and Queens